Мужская сборная Пуэрто-Рико по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Пуэрто-Рико на международной баскетбольной арене. Управляется Федерацией баскетбола Пуэрто-Рико.

Выступления на чемпионатах мира

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах Америки

Текущий состав

Известные игроки 
 Карлос Арройо (2004—2016)
 Хосе Хуан Бареа (2006—)
 Шабазз Напьер (2012—)

Ссылки 
 Федерация баскетбола Пуэрто-Рико 

Пуэрто-Рико
Баскетбол в Пуэрто-Рико
Баскетбол